Новак Томич (серб. Новак Томић, сербохорв. Novak Tomić, 7 січня 1936, Белград — 23 липня 2003, Лос-Анджелес) — югославський футболіст.
 Іван Томич (серб. Иван Томић / Ivan Tomić, нар. 1 січня 1976, Белград) — сербський футболіст.
 Томич Ференц Ференцович (30 липня 1965, м. Ужгород) — український музикант, кларнетист, Заслужений артист України.
 Томич Тарас Дмитрович — колишній радянський та український футболіст.
 Томич Іван Федорович (нар. 28 червня 1958) — український політик.